Eggerberg  heißen:
 Eggerberg, politische Gemeinde des Bezirks Brig, Kanton Wallis
 Egger Berg (Ybbstaler Alpen), auch Ecker-Berg () in der Eisenwurzen, Niederösterreich
 Eggerberg (Stubaier Alpen), Berg () südlich von Trins in Tirol
 Eggerberg (Niederdorf), Streusiedlung in der Gemeinde Niederdorf in Südtirol